Остаточное электросопротивление (RRR от ) — это характеристика, служащая показателем наклёпа и чистоты материала (чем больше чистота, тем больше величина показателя). Величина определяется отношением значений электрического сопротивления при нормальных условиях (300K или ~26 °C) и условия близких к абсолютному нулю температуры (0K или гелиевая температура 4,2K):

Материаловедение
Физика твёрдого тела